CGTA puede referirse a:
 Confederación General del Trabajo de los Argentinos, sindicato argentino.
 Confederación General del Trabajo de Andalucía, confederación territorial del sindicato CGT en Andalucía.